Ви́ктор Льво́вич Киба́льчич, более известный под псевдонимом Викто́р Серж (30 декабря 1890, Брюссель — 17 ноября 1947, Мехико) — русский и франкоязычный писатель, революционер, журналист, деятель коммунистической партии и Коминтерна.

Биография 
Виктор Кибальчич родился в Брюсселе в семье эмигрантов из России. Родители Виктора «в поисках хлеба насущного и хороших библиотек кочевали между Лондоном, Парижем, Швейцарией и Бельгией». В 1905 году родители разошлись.

Виктор Кибальчич стал членом партии эсеров, но вскоре покинул её, чтобы присоединиться к анархистам. Писал статьи для анархистских газет «Le Révolté» В 1908 году он поселился в Париже, где сотрудничал с анархистской газетой «L’Anarchie», а позже стал её редактором.

В 1913 году Кибальчич был осужден на пять лет тюрьмы по делу анархистской «банды Бонно», прославившейся высокотехнологичными ограблениями банков. В 1915 году он был освобожден и отправился в Испанию. В феврале 1917 года вернулся во Францию и попытался проехать в Россию, но был арестован. В 1919-м французское правительство обменяло его на одного французского офицера, задержанного петроградской ЧК, и он отправился в Россию.

В СССР Кибальчич вступил в ВКП(б), работал в Третьем Интернационале, который тогда возглавлял Г. Зиновьев. С 1923 года он примыкал к антисталинистской Левой оппозиции, за что в 1928 году был исключён из партии. В 1933 году он был ненадолго арестован, а впоследствии выслан в Оренбург. Благодаря заступничеству иностранных социалистов и интеллектуалов, в частности Ромена Роллана и Андре Мальро, Сталин в 1936 году разрешил Кибальчичу покинуть СССР.

Несмотря на все усилия работника полпредства К. В. Антонова, французское правительство не разрешило Виктору Сержу въехать во Францию. Позднее, когда Антонов стал советником полпредства СССР в Бельгии, ему удалось, благодаря помощи Эмиля Вандервельде, добиться разрешения для Виктора Сержа на въезд и проживание в Бельгии. В Оренбурге Серж написал романы «Обреченные» и «Буря», и книгу поэм «Сопротивление», но при выезде из СССР все рукописи были изъяты; восстановить по памяти он смог только поэмы.

В 1940 году Серж вместе с сыном Владимиром бежал от немецкой оккупации в Марсель, а затем в Мексику, где продолжал литературную деятельность. Умер в Мехико 17 ноября 1947 года.

Семья 

Отец — Леонид Иванович Кибальчич (1862, Щасновка — после 1925, Порту-Алегри), родился в семье священника, учился в Черниговской духовной семинарии, затем был юнкером 2-го Константиновского военного училища. В 1882 году за распространение нелегальных изданий среди товарищей исключён из училища и разжалован в рядовые, дезертировал и бежал за границу, где жил под именем Léon Kibaltchiche. Учился на медицинском факультете Женевского университета, работал препаратором в Институте анатомии в Брюсселе, жил в Англии, Франции, сменил множество работ. В конце концов осел в Бразилии, работал врачом.

Мать — Вера Михайловна Подревская, по первому мужу Фролова. Лечилась от туберкулёза в Давосе, познакомилась там с Кибальчичем и настолько увлеклась, что поехала с ним, оставив в России мужа и малолетнюю дочь. После 1905 года вернулась в Россию, умерла от туберкулёза в Тифлисе в 1907 году.

Виктор Серж был женат на Блюме Иоселевич (Любови Александровне Русаковой), родившейся в Марселе дочери эмигранта из Таганрога А. И. Иоселевича (партийные псевдонимы Ананьин и Русаков); её сестра Эстер (1909—1938) была замужем за поэтом Даниилом Хармсом, брат — композитор Поль Марсель (Русаков-Иоселевич, 1908—1973), автор эстрадного шлягера «Дружба» («Когда простым и нежным взором…», 1934) на слова Андрея Шмульяна, входившего в репертуар Вадима Козина и Клавдии Шульженко.

Сын Виктора Сержа и Любови Русаковой Владимир Кибальчич стал художником.

Творчество 
Литературную деятельность Виктор Кибальчич начинал как публицист, сотрудничая в анархистских изданиях. Литературный псевдоним «Виктор Серж» он впервые использовал в 1917 году, подписав им статью в защиту Фридриха Адлера в испанском анархистском еженедельнике «Терра и Либертад»

К художественной прозе Серж обратился уже в 30-е годы, является автором семи опубликованных романов, повестей, рассказов, а также сборника поэм. Его сочинения переведены на многие языки, как писателя Сержа ценили Ромен Роллан, Андре Жид и Джордж Оруэлл.

Последним произведением Виктора Сержа стал частично автобиографический роман «Когда нет прощения» (Les annees sans pardon). Он посвящен болезненным для всякого коммуниста темам: дегуманизации революционной идеи, которая привела к созданию сталинского репрессивного аппарата, и опыту войны, затрагивающей всех ее вольных и невольных участников по обе линии фронта. Стойкие и преданные коммунисты сталкиваются с бесчеловечной машиной репрессий и уничтожения и стараются выкарабкаться из этой жуткой системы, созданной ими самими во имя прекрасных гуманистических ценностей. При этом никто не собирается предавать ни свои идеалы, ни личную и коллективную Историю. «География глав романа определяет стилистику. Французский детектив-нуар перетекает в чеканную советскую прозу с "товарищами" и учреждениями. Немецкая глава сюрреалистична, отстраненное повествование перебивается личными письмами с фронта. В последней, мексиканской главе на физическом уровне начинаешь чувствовать жару – описания мельчайших деталей занимают почти весь текст. Но роман блуждает не только между странами, но и между идеями, эпохами, художественными направлениями».

В СССР, вплоть до «перестройки», сочинения «злостного антисоветчика» не издавались; первая публикация — романа «Дело Тулаева» — состоялась лишь в 1989 году. За прошедшие десятилетия были опубликованы и многие другие сочинения, включая книгу воспоминаний «От революции к тоталитаризму», роман «Когда нет прощения» и сборник поэм «Сопротивление» .

Сочинения 
 «К событиям в Вене». Л., «Прибой», 1927 г.
 «Люди в тюрьме» (Les Hommes dans la prison, 1930)
 «Рождение нашей силы» (Naissance de notre force, 1931)
 «Тупик Сен-Барнабе» (L’Impasse Saint-Barnabé, 1936)
 «Завоёванный город» 
 «Полночь века» 
 «Дело Тулаева» , 1948
 «От революции к тоталитаризму: воспоминания революционера» , 1943
 «Сопротивление» . Сборник поэм (в переводе К. Медведева)
 «Когда нет прощения». М.: Издание книжного магазина «Циолковский», 2017
«Пламя под снегом». Поэзия. Ориг. фр. текст; пер. с фр. Ю.В. Гусевой и В.Г. Моисеева; предисл. Ж. Зильберштейна; послесл. В.Г. Моисеева. - Оренбург: «Оренбургская книга», 2019

Примечания

Библиография 
 Свидетель защиты  /В. Бабинцев, В. Лукьянин.
 В. Роговин. Троцкий и Виктор Серж//Мировая революция и мировая война

Ссылки 
 Фонд Виктора Сержа
 Marxists’ Internet Archive. Victor Serge 
 Троцкий. Очередное опровержение Виктора Сержа 
 "Мы, я и вновь - Мы" (революционное единство Семнадцатого года в поэзии и судьбе Виктора Сержа) ; Аврора, № 6 2017
 

Революционеры России
Писатели России по алфавиту
Писатели Мексики
Исключённые из КПСС
Большевики
Деятели Коминтерна
Анархисты России
Анархо-индивидуалисты
Анархо-коммунисты
Троцкисты России
Члены левой оппозиции в РКП(б) и ВКП(б)
Левые коммунисты
Эсеры
Репрессированные в СССР
Марксисты
Мемуаристы России
Иммигрировавшие в Мексику из СССР
Французские поэты